Jean Castilhon, écrivain français (1718-1799) ;
 Jean-Louis Castilhon, écrivain français, frère du précédent.